

Astronomia
 4416 Ramses – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Pi-Ramses – antica città egizia fondata da Ramesse II nella zona del Delta del Nilo

Letteratura 
 Ramses – saga di 5 libri scritta dallo scrittore francese Christian Jacq su Ramses II

Musica 
 Ramesses – band inglese di genere doom metal

Onomastica
Ramsete – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi 
 Ramses Emerson – personaggio inventato di una serie di novelle di Elizabeth Peters e ambientate nell'Egitto Vittoriano

Persone 
Nome dato ad alcuni sovrani dell'antico Egitto della XIX e XX dinastia:
 Ramses I – primo sovrano della XIX dinastia egizia.
 Ramses II – terzo sovrano della XIX dinastia egizia, uno dei principali faraoni egizi associato tradizionalmente all'Esodo narrato nella Bibbia
 Ramses III – secondo sovrano della XX dinastia egizia
 Ramses IV – sovrano minore della XX dinastia
 Ramses V – sovrano minore della XX dinastia
 Ramses VI – sovrano minore della XX dinastia
 Ramses VII – sovrano minore della XX dinastia
 Ramses VIII – sovrano minore della XX dinastia
 Ramses IX – sovrano minore della XX dinastia
 Ramses X – sovrano minore della XX dinastia
 Ramses XI – sovrano minore della XX dinastia